Секст Помпе́й () — древнеримские преномен и номен: 
 Секст Помпей (I в. до н. э.) — римский политический деятель, консул 35 года до н. э.
 Секст Помпей (I в.) — римский политический деятель, консул 14 года н. э.
 Секст Помпей Коллега (I в.) — римский государственный деятель, консул 93 года.
 Секст Помпей Магн Пий (ок. 67 до н. э. — 35 до н. э.) — римский военачальник и государственный деятель.
 Секст Помпей Фест (II в.) — грамматик и лексикограф . См. также